Die Liste der Weltcup-Sieger im Radball bietet eine statistische Auswertung aller Medaillengewinner von Weltcupturnieren im Radball. Finalturniere werden hier wie jedes andere Weltcup-Turnier gezählt. Bislang wurden Weltcupturniere von Spielern aus fünf Nationen gewonnen. Der erfolgreichste Sportler ist Patrick Schnetzer aus Österreich mit 28 Weltcupsiegen.

Bestenliste 

Stand: Ende Saison 2019

Nationenwertung

Weblinks 
Alle Resultate auf www.radball.at

!
Radball, Weltcup